

События 

 Дункан, сын Малькольма, свергает с престола Дональда Бейна.
 Король Шотландии Дункан II (ок.1060-1094), сын Малькольма III.
 Убийство Дункана II посланцами Дональда Бейна.
 Мятеж против Англии в Гвинедде и Поуисе.
 Успешное вторжение Вильгельма II в Нормандию. Роберт уступает ему некоторые владения.
 1094—1104 — Король Арагона и Наварры Педро I Санчес.
 Взятие войсками Сида Валенсии, правителем которой он становится и защищает её от Альморавидов.
 Папа римский Урбан II занимает Рим.
 Евпраксия освобождена из Вероны. Разоблачение Генриха.
 Половцы поддержали лже-Константина Диогена, претендента на престол Византии и вторглись на территорию империи.
 Великий князь киевский Святополк Изяславич, не имея больше сил вести войну, заключил мир с половцами и взял в жены дочь Тугоркана, хана половецкого.
 Поход половцев на Византию в поддержку псевдо-Льва. Вернулись мириться с Русью.
 Последний раз в летописях упоминается Тмутаракань
 Раскол в исмаилитской общине Египта на низаритов и мусталитов.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1094 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1094 году

См. также